Giuseppe Testa – calciatore italiano degli anni venti
 Giuseppe Testa – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Testa – partigiano, medaglia d'oro al valor militare
 Giuseppe Testa – medico italiano